Rötkö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1957), coureur longue-distance finlandais 
 (1892-1938), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois